św. Kryspin (zm. ok. 286) – męczennik
 św. Kryspin Fioretti (1668-1750) – włoski kapucyn